Marielle de Sarnez (1951-2021), femme politique française ;
 Olivier de Sarnez (1927-2013), résistant et homme politique français, père de la précédente.